Поло́нская — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Полонская, Вероника Витольдовна (1908—1994) — советская актриса.
 Полонская, Елена Александровна (род. 1982) — глава города Пскова.
 Полонская, Елизавета Григорьевна (урождённая Мовшенсон; 1890—1969) — русская писательница и поэтесса, переводчица, журналистка.
 Полонская, Жозефина Антоновна (урождённая Рюльман; 1844—1920) — русский скульптор.
 Полонская, Клара Петровна (1913—2000) — русский филолог-классик, специалист в области римской литературы и истории античной драмы.
 Полонская, Людмила Рафаиловна (1922—1996) — российский историк-востоковед.

Двойные фамилии 
 Казимирчак-Полонская, Елена Ивановна (монахиня Елена; 1902—1992) — русский астроном, православный миссионер.
 Полонская-Василенко, Наталия Дмитриевна (1884—1973) — украинский историк-эмигрант, действительный член научного Общества им. Шевченко, Украинской Свободной Академии Наук.

Другое 
 (2006) Полонская — малая планета, названная в честь Е. И. Казимирчак-Полонской.